Voor deelname aan de eindronde van de African Cup of Nations 1996, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Zuid-Afrika moesten de landen, behalve Zuid-Afrika (dat Kenia als gastland verving) en Nigeria (als titelverdediger) die automatisch waren geplaatst voor de eindronde, zich kwalificeren. Voor de kwalificatie schreven 42 landen zich in.

Er waren zeven groepen van zes landen waarbij de eerste twee landen zich plaatsten voor de eindronde.

Groepen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Gekwalificeerden landen

1996 (kwalificatie)
Voetbal in 1995
Voetbal in 1994